Това е списък на топонимите (ороними, хидроними, регионими и ойконими) в Северна Добруджа, използвани от българското население в тази област и на техните съвременни официални румънски съответствия заедно с имената и на българските институти и личности в този край.

 Списъкът не взима предвид етимологията на топонима (била тя от турски, български или друг език), а културната среда, в която топонимът се използва. Така например Кюстенджа се смята за български топоним, въпреки турската си етимология. Дадени са допълнителни данни за имена и др. в селищата.
 Предикатът български принципно означава, че в селището живят или са живели българи към 1940 г., означението „българска община“ не значи, че в селището няма други етно-религиозни общини или общности.
 Списъкът не разглежда хронологично топонимите, т.е. не показва само сменените топоними след влизането на областта в границите на Румъния, а историческите и тези от тях в общност с българския език.
 В автентичните имена на обекти останки от гръко-латински античен пласт практически липсват, най-стар е славяно-българският пласт (включително повлашените, потурчени и порусени названия), най-силен е тюрският пласт (с турски, татарски, а вероятно и с печенежки, кумански и прабългарски произход) и най-нов е румънският официално налаган след анексирането на Добруджа от Румъния.

Във взаимодействието помежду им се появяват смешения като бълг. Ново село – тур. Yeni sala (а не Yeniköy) – рум. Enisala; Сатуново – Sat nou; Извор – Izvoarele; ез. Синьо – Sinoe (през порусеното Синое, а не рус. Голубое), Езеро Черна – Çerna Göl; Караомер – Negru Vodă – Черна вода; калки като Черна вода – Karasu (старото име на Меджедия по името на тукашната река); повлашаване като Хърсово – Hârșova (през тур. и нем. Hırsova); Поляна – Poiana, Градина – Gradina, Гергина – Gherghina (използвани и като автентични и за нови „румънски“ имена); Ягода (хълм до с. Остров, Кюстендженско) – Dealul Iagodâ bair и т.н.

Ойконими и Урбоними

Ороними и хидроними

Бележки

Вижте също 
 Списък на топоними, произхождащи от „българи“

Източници и Външни препратки 
 Стефан Младенов История на българския език. Прев. и ред. Иван Дуриданов от нем. изд. 1929. С., БАН, 1979. 412 с.
 Научна експедиция в Добруджа, 1917 г. Доклади на университетски и други учени, Съставител и редактор проф. Петър Петров, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, II. изд., София, 1994
 Добруджа. География, история, етнография, стопанско и държавно политическо значение, А. Иширков, В. Златарски, Вл. Моллов, Д. Мишайков, Л. Милетич, София 1918 г.
 Северна Добруджа етнографски наблудения и народни песни, Михаил Арнаудов, София 1923 г.
 Училищното дело в Добруджа, Стилян Чилингиров, в. Добруджа стр. 1 бр. 3.VI.1923 г.,
 Добруджа и нашето възраждане (културно-исторически изследвания), Стилян Чилингиров, С 1917 г.
 Принос към възраждането на Добруджа, Стилян Чилингиров С 1917 г.
 Принос към историята на българската просвета в Добруджа, Стилян Чилингиров С 1940 г.
 Българските училища в Тулча, Г. Разлогов, сп. Светлина кн.8 с.6, 1898 г.
 Добруджа, Д. М. Тихчев, в. Българин, г. II, бр. 109, с.2
 Наши художници, зографи и златари, сп. Родна Добруджа стр. 5 бр. бр. 9 – 10 1937 г.
 Отчет за общий вървеж на училищното дело в тулчанските класните и основни училища, сп. Родна Добруджа стр. 10 бр. бр. 9 – 10 1937 г.
 Една обиколка в Добруджа, Стоян Романски, екзархийски в-к „Новини“, Цариград
 Изследвания на руския учен Теплов – 1977 г.
 България ХХ в. (Добруджанският диоцез на Българската екзархия), Изд. „Труд“, София 1999 г.
 Архиви на Доростоло-Червенската епархия и епархийското наместничество в Тулча.
 Архиви на Варенско-Преславската епархия за добруджанските енории.
 Българското национално малцинство в Добруджа, Йордан Колев, С 2004
 Радостин Мирков, Кървавата бразда на Добруджа, ISBN 954-90771-1-X
 Радаслав Симеонов, Костадин Костадинов, Добруджа, ЗБН 1:01:45
 Маргарита Хаброва „Укрепеният български средновековен град ХIII – ХIV век“ София 1979 г.
 История на България – БАН, Том 2 – Първа българска държава, С. 1981 г. Том 3 – Втора българска държава, С. 1982 г. Том 4 – Османско владичество ХV-ХVIII в., С. 1983 г. Том 5 – Българско възраждане ХVIII – средата на ХIХ в., С., 1985 г. Том 6 – Българско възраждане 1856 – 1878., С. 1987 г. Том 7 – Възстановяване и утвърждаване на българската държава. Национално-освободителни борби /1878 – 1903/, С. 1991 г. Том 8 – България 1903 – 1918, С. 1999 г. Том 9 – История на България 1918 – 1944, С. 2012 г.
 Сборник Добруджа кн.14 – 16, 1997 – 1999 г., Ньойският договор и съдбата на Добруджа, национална конференция Добрич, 1999 г. Изследвания. Извори и документи, В. 1999 г.
 Добруджанският надпис на жупан Димитър от 943 г. – Гюзелев, В. 1968: Добруджанският надпис и събитията в България от 943 г. Исторически преглед, 1968, 6, 40 – 48.
 Георги Атанасов, Добруджанското деспотство, В.Търново. 2009
 Ал. Кузев, В. Гюзелев „Българските средновековни градове и крепости“ т. 1 – Градове и крепости по Дунав и Черно море, Варна 1981 г.
 Договор от 1347 г. на Цар Иван Александър с Венеция и на потвърждаващото го царско писмо-грамота от 1352 г. (Sagramento et patto de messer limperator Alexandro del Zagora 1346 ut patti del47) – Гюзелев, В. „Клетва и договор на господин Александър, цар на Загора или България, с Венецианската сеньория от 1346 г. или сключени през 1347 г.“ – В; Средновековна Бълтария в светлината на нови извори. С. 1981, стр. 156 – 186.
 Договор на деспот Иванко с Генуа от 1387 г. – В. Н. Златарски и Гаврил Кацаров (изд.) „Договорът на княза Иванко, син Добротичев с генуезците 1387“. София, 1911.

Добруджа
Северна Добруджа
Български топоними
История на България